een stinkdier.
 Cannabis (drug), een marihuana-variëteit die in Nederland wordt gekweekt.
 Skunk (Doe Maar), een muziekalbum van Doe Maar uit 1981.
 SkunK, een studentenkorfbalvereniging uit Nijmegen.
 Skunk Works, een ontwikkelafdeling van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed.
 Skunk (volleybal), een volleybalvereniging uit Veghel.